Het ATP-tennistoernooi van Marrakesh (officieel de Grand Prix Hassan II) van 2022 vond na afwezigheid van drie jaar plaats van 4 tot en met 10 april in het Marokkaanse Marrakesh. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marrakesh 2022
Marrakesh